Tutu může být:

 Tutu (božstvo) – babylonský a akkadský bůh, patron města Borsippa
 Tutu (balet) – baletní kostým v podobě sukně z několika vrstev tkaniny
 Tutu (album) – studiové album amerického jazzového trumpetisty Milese Davise